LATI steht für

Abkürzungen
 Flughafen Tirana
 Lake Area Technical Institute Watertown, South Dakota, USA
 Linee Aeree Transcontinentali Italiane

Lati (لاتي bzw. لتي) ist Name von Orten in der iranischen Provinz Māzandarān
 Lati (Babol) (لتي – Latī),
 Lati (Ramsar) (لاتي – Lātī)
 Lati (Chorasan) (لتي – Latī),
Siehe auch:
 Lahti
 Lathi

Abkürzung